Кляйбер или Клайбер () — фамилия. Известные носители:

 Клайбер, Карлос (1930—2004) — австрийский дирижёр, сын Э. Клайбера
 Клайбер, Эрих (1890—1956) — австрийский дирижёр.